Шотландский фонд дикой природы, (SWT) () — шотландская благотворительная организация, занимающаяся сохранением природы Шотландии. Находится под патронажем Чарльза, принца Уэльского, Герцога Ротсей.

История 

Шотландский фонд дикой природы был создан в 1964 году, чтобы противостоять возрастающим опасностям, угрожающим фауне Шотландии, «для сохранения биоразнообразия Шотландии на благо нынешнего и будущих поколений». Основатель и первый председатель Фонда — юрист, специалист по сельскохозяйственному законодательству, Чарльз Гибсон Коннелл. Ранее Коннел стал также основателем Шотландского клуба орнитологов, где c 1957 по 1960 занимал пост президента. В 1952 году Коннел был посвящён в рыцари за общественно-политический вклад.

SWT стал 36 фондом охраны дикой природы, работающим на территории Великобритании.

Через два года после создания, в 1966, Фонд открыл один из своих первых заповедников на юге Campsie Hills.

В 1974 году Шотландский фонд дикой природы открывает свой 31 заповедник.

Во второй половине 80-х количество заповедников SWT выросло до 65.

Основные данные 

Сегодня Шотландский фонд дикой природы содержит на территории Шотландии 123 резервата общей площадью более 20 тысяч гектар, а также три экскурсионных центра: Loch of the Lowes (Перт-энд-Кинросс), Montrose Basin (Ангус) и Falls of Clyde (Южный Ланаркшир), трижды в год выпускает журнал Scottish Wildlife.

Заповедники, которыми управляет Фонд, играют национальную и международную роль в сохранении природы.

SWT является единственным национальным обществом, чья деятельность затрагивает энтомологию, но объём работ организации в этом направлении строго ограничен, и большинство её усилий направлено на другие области зоологии.

Фонд призывает к новому подходу к сохранению дикой природы и предлагает свою 25-летнюю масштабную концепцию работ в этом направлении для создания «сети жизнеспособных и устойчивых экосистем, обеспечивающих расширение ареалов обитания аборигенных видов» животных Шотландии.

Шотландский фонд дикой природы работает и осуществляет свои кампании по защите и сохранению дикой природы в тесном сотрудничестве с другими экологическими организациями региона, среди партнеров фонда — The Wildlife Trusts, Scottish Natural Heritage, правительственные ведомства, занимающиеся охраной природы.

Некоторые заповедники SWT 
 
 Остров Ханда
 Остров Шиллай

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Шотландского фонда дикой природы
 Официальный блог SWT в сети Facebook

Благотворительные организации Великобритании

Зоозащитные организации Великобритании
Экологические организации
Заповедники Шотландии